2 miejscowości w Polsce: 
 Bilczew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk 
 Bilczew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice